Kleist-Schmenzin ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald von Kleist-Schmenzin (1890–1945), Mitglied des Widerstands gegen Hitler
 Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin (1922–2013), deutscher Wehrmachts-Offizier und Widerstandskämpfer, siehe Ewald-Heinrich von Kleist